Филисовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Родниковского района Ивановской области. 

Административный центр — село Филисово.

История 
Образовано 24 февраля 2005 года, в состав вошли 19 населённых пунктов.

10 декабря 2009 года Филисовское сельское поселение было объединено с Пригородным сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Родниковского района

Муниципальные образования Родниковского района
Сельские поселения Ивановской области